Гранд може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Гранд (окръг, Колорадо)
 Гранд (окръг, Юта)
 Гранд (самолет), руски самолет